

Sigle
 Adult Video News – rivista pornografica statunitense, che organizza i premi AVN Awards

Squadra di calcio
AVN: nome con cui era conosciuta la squadra dell'ASK Riga dal 1945 al 1953.

Codici 
 AVN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Avignone Caumont, Avignone, Francia
 AVN – codice vettore ICAO di Air Vanuatu